Die Heineken Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 15. Januar 2011 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Medibank International Sydney gespielt, das genau wie die Heineken Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war John Isner, der dieses Jahr im Viertelfinale ausschied. Sieger wurde David Ferrer, der sich im Finale gegen David Nalbandian durchsetzte. Im Doppel waren Marcus Daniell und Horia Tecău die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr mit jeweils anderen Partnern an. Es siegten Marcel Granollers und Tommy Robredo, welche ihren zweiten gemeinsam ATP-Titel feiern konnten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Auckland